Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 400 dans le monde.

 Route fédérale 400 en Allemagne
 RS-400 au Brésil
 Route nationale 400 en France 
  dans certains départements, en France